Премьер-лига Боснии и Герцеговины по футболу 2011/2012 годов () — двенадцатый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания. Проходил с 6 августа 2011 года по 30 мая 2012 года. В турнире приняли участие 16 команд.

Чемпионом за три тура до завершения чемпионата в пятый раз в своей истории стал сараевский «Железничар».

Клубы-участники

Результаты матчей

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 UEFA.com
 foot-base.com

Босния
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2011 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2012 году